Onderdistrict in Indonesië
 Kencong (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Kencong (Kencong), een plaats in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java
 Kencong (Kepung), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java